L'équipe d'Algérie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs algériens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération algérienne de basket-ball.

Historique 

 Le premier match international de l'équipe nationale algérienne de basketball a été joué le  au stade Cerdan (Alger) contre le Maroc en match amical ; l'Algérie bat le Maroc sur le score de 71-67. La première composition de l'équipe est : Belkhder Kaddour , Abderrahmane , Abdelkader Soudani, Benmessaoud A. , Doukali , Houbi , Cherabi , Vallés , Brahimi , Abdelhadi , Benmessaoud N. , Hestin .

  L’Algérie a participé une fois au championnat du monde de basketball en 2002 aux États-Unis .

Résultat dans les compétitions officiels

Palmarès

Joueurs ayant été sélectionnés  de 2010-2020

Entraîneurs successifs de l’équipe nationale d’Algérie hommes de basket-ball 
 1963-1964; abdelhadi
 1965-1969;appel (États-Unis)
 1970-1972; tomitchvari otto (Hongrie)
 1972-1973;chaour
 1973-1974; ma kiai (Chine)
 1974-1976; giorghu rocho (Roumanie)
 1976-1977; cheng (Chine) - benchemam -benmesbah...
 1977-1980: Serguei Bachkine 
 1980-1982; dalinenko 
 1982-1986; groudine 
 1987-1989; benmesbah
 2000-2002; Faid Bilal
 2003 Dragutin Čermak 
 2007-2009; Ahmed Loubachria
 2009-2010; Ali Filali
 2010     ; Ahmed Loubachria
 2010-2013; Sean Wahlen  
 2013-2014; Faid Bilal (2)
 2014-2015; Ali Filali (2)
 2016-2017; Ahmed Loubachria (3)
 2018-2019; Mohamed Yahya
 2019- 2021   ; Faid Bilal (3)
 2022 - Ahmed Bendjabou 

source: Almanach du sport algérien, tome1 ; 1990 de Hamid Grine page 465.

Effectifs du championnat du monde 2002

Voir aussi 
Équipe d'Algérie féminine de basket-ball

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 Site du Fédération algérienne de basket-ball
  Site de Basketball en Algérie

Algerie
Basket-ball en Algérie
Basket-ball